Foni steht für:
 ein historisches afrikanisches Reich, siehe Foni
 die gambischen Distrikte Foni Brefet, Foni Bintang-Karanai, Foni Kansala, Foni Bondali und Foni Jarrol, siehe West Coast Region

 Alfredo Foni (1911–1985), italienischer Fußballspieler und -trainer